In Little Italy é um filme mudo norte-americano de 1909 em curta-metragem, do gênero dramático dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
Marion Leonard
George Nichols
Henry B. Walthall
Charles Arling
Kate Bruce
William J. Butler
Charles Craig
Adele DeGarde
Gladys Egan
Frank Evans
Ruth Hart
Guy Hedlund
James Kirkwood
Henry Lehrman
Stephanie Longfellow
Jeanie Macpherson
W. Chrystie Miller
Owen Moore
Anthony O'Sullivan
Billy Quirk
Gertrude Robinson
Mack Sennett
Marion Sunshine
Blanche Sweet
J. Waltham
Dorothy West

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1909
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Filmes em língua inglesa
Filmes de curta-metragem
Filmes mudos
Filmes em preto e branco